Ábel keresztnév
 Ábel bibliai személy
 Abel alabamai település (USA)